«Кампанила Святого Марка» — документальная повесть Михаила Павловича Шишкина, вышедшая в 2011 году в интернет-журнале «Сноб».

Сюжетные линии 
История трудных любовных отношений русской феминистки и социалистки Лидии Кочетковой (1872-?) и её мужа швейцарца Фрица Брупбахера (1874—1945). Фриц был захвачен любовью к народу и революционной страстью русской девушки, которую он встретил в 1897 году, когда оба были студентами-медиками. Сначала они хотели заключить необычный брачный договор, но потом женились обычным путём. Жили по большей части вдалеке друг от друга и, в конце концов, развелись в 1916 году. В архивах сохранилось около шести тысяч писем Лидии и Фрица другу к другу.

Фриц был врачом, а также социал-демократом, одно время анархистом и членом компартии. В 1932 году был исключён из коммунистической партии за критику Сталина. Мемориальная доска, посвящённая Ленину в Цюрихе, поставлена по инициативе Брупбахера. В 1935 году Брупбахер издал мемуары «60 лет еретика», кроме того, издал ряд книг по политике и медицине.

Лидия занималась в России медициной, а также революционной деятельностью, подвергалась репрессиям. Вынуждена была оставить партию эсеров из-за обвинений в сотрудничестве с полицией. В последних письмах от 1913 года видно разочарование во всех идеях её жизни, всё оказалось ложью. Дата смерти Лидии неизвестна.

Театральные постановки 
14 февраля 2012 года состоялась премьера спектакля «Кампанила Святого Марка» (режиссёр Никита Кобелев, в ролях: Екатерина Смирнова, Егор Сачков) в рамках Авторского проекта Никиты Кобелева при поддержке Центра им. Вс. Мейерхольда.

Ссылки

Примечания 

Литературные произведения на русском языке